Pianelli ima više značenja:
 Pianelli, Modena
 Pianelli, Parma
 Pianelli, Piacenza